François Blanchet ist der Name folgender Personen:

* François Blanchet (Schriftsteller) (1707–1784), französischer Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber 
 François Blanchet (Mediziner) (1776–1830), kanadischer Mediziner und Politiker 
 François-Étienne Blanchet I. (1695–1761), französischer Cembalobauer
 François Norbert Blanchet (1795–1883), französisch-kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Oregon City